Popol Vuh (Пополь-Вух) — немецкая музыкальная группа, основанная в 1969 г. в Мюнхене и исполнявшая краут-рок с элементами этнической музыки. Строгие стилистические определения по отношению к творчеству Popol Vuh использовать сложно: звучание проекта значительно изменялось от альбома к альбому. Группа известна по музыке в фильмах Вернера Херцога «Агирре, гнев божий», «Носферату — призрак ночи» и «Фитцкарральдо».

Основателем и бессменным лидером Popol Vuh, а также основным автором музыки проекта был пианист и клавишник Флориан Фрике.

Группа названа в честь эпоса народа киче (майя) «Пополь-Вух». На протяжении всего периода творчества для Флориана Фрике был характерен интерес к духовным традициям народов мира и к духовной музыке. «Popol Vuh — это месса для сердца, музыка любви» — так характеризовал Флориан Фрике сущность музыки своего проекта.

История 
Флориан Фрике родился 23 февраля 1944 года в городе Линдау и получил в юности классическое музыкальное образование (был учеником Рудольфа Хиндемита, брата Пауля Хиндемита). Он являлся лидером группы и одним из пионеров электронной музыки вообще. На дебютном альбоме группы — «Affenstunde» («Час обезьян») (1970) впервые в истории современной германской популярной музыки было представлено звучание синтезатора Moog III.
Второй альбом — «In Den Gärten Pharaos» («В фараоновом саду») (1971) — стилистически продолжал развитие электронного звучания в рамках масштабных композиций с элементами этники.

Данные альбомы Popol Vuh, ещё несколько наивные по сравнению с теми звуковыми полотнами, которые создавали во второй половине 70-х и позднее мастера электронной музыки, впоследствии стали относить к числу первых записей с элементами стилей эмбиент, нью-эйдж, космической музыки.

В качестве сессионного музыканта Флориан Фрике принимал участие в записи альбома группы Tangerine Dream «Zeit» (1972) — он играл на синтезаторе в эпической композиции «Birth of Liquid Pleijades». «Синтезатор „Муг“ Флориана Фрике был ключом к звучанию этого альбома», — вспоминал позже участник группы Кристофер Франке.

На следующей работе Popol Vuh — «Hosianna Mantra» («Осанна-Мантра») (1972) — Флориан Фрике отказался от использования синтезатора и обратился к звучанию акустических музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, гобой, тампура) и традиционных для рок-музыки электрогитар. На диске представлены песни на библейские тексты в переводе философа Мартина Бубера в исполнении корейской певицы Юн Чжон (Djong Yun) (сопрано) и инструментальные композиции. Альбом, напоминающий своим звучанием камерную музыку XIX-начала XX века, считается шедевром в дискографии Popol Vuh.

В 1973 году к проекту присоединился участник группы Amon Düül II мультиинструменталист (гитарист, басист, ударник) Daniel Fichelscher (Даниэль Фихельшер), внесший заметный вклад в развитие уникального звучания Popol Vuh: альбомы «Letzte Tage — Letzte Nächte» и «Coeur de Verre» (позже часть композиций была ремикширована и переиздана под названием «Sing, For Song Drives Away the Wolves») — это гитарный краут-рок, основанный на восточной музыкальной традиции (рага-рок).

Семидесятые годы стали периодом расцвета творчества коллектива. Музыканты создали саундтреки к нескольким фильмам немецкого режиссёра Вернера Херцога (в ряде случаев режиссёр отбирал для своих картин записанную ранее музыку Popol Vuh). Среди них «Агирре, гнев божий» (1972), «Носферату — призрак ночи» (1978), «Фитцкарральдо» (1982), «Кобра Верде» («Зеленая кобра») (1987) и др. Флориан Фрике также снимался в фильмах Херцога «Признаки жизни» (1968), «Каждый сам за себя, Бог против всех» (в международном прокате фильм имел название «Тайна Каспара Хаузера») (1972).
Музыкальная тема из фильма «Агирре, гнев божий» («Aguirre I [L’acrime de rei]» — «Агирре I — Слезы короля»), исполненная Фрике на уникальном инструменте — «голосовом органе» — стала одной из самых любимых композиций у слушателей Popol Vuh. Удачной оказалась и совместная работа участников Popol Vuh над проектом гитариста Конни Вайта (Conny Veit) — альбомом группы Gila 1973 года «Bury My Heart at Wounded Knee» (1973) в жанре прогрессивный рок.

Флориан Фрике предпочитал работу в студии, поэтому концертные выступления Popol Vuh были очень редкими.

Работы восьмидесятых годов оказались менее удачными, в том числе навеянный библейскими текстами амбициозный альбом-оратория «Sei still, wesse ICH BIN» («Тихо! Вы знаете, КТО Я») (1981), где ощутимо влияние православной музыкальной традиции (композиция «Wehe Khorazin»). Альбом был записан при участии хора Баварской оперы и издан на лейбле Innovative Communication, принадлежавшем Клаусу Шульце, однако сам Шульце не принимал какого-либо участия в работе над этим проектом. Альбом «Cobra Verde» (1987) знаменовал возвращение Флориана Фрике к использованию электронных клавишных инструментов, к музыке в стиле эмбиент и созданию более лёгких для восприятия композиций.

В начале девяностых годов Флориан Фрике перенёс операцию на правой руке, что отрицательно сказалось на его игре на фортепиано, поэтому он вновь обратился к электронному звучанию и привлёк к сотрудничеству молодого музыканта Гвидо Хиеронимуса (Giudo Hieronymus). Попытавшись вернуть интерес молодёжной аудитории к творчеству Popol Vuh, Флориан Фрике стилизовал звучание своей музыки под модные проекты Deep Forest, Enigma, Future Sound of London и т. п. с активным использованием семплов этнического пения. Записанные в таком стиле альбомы «City Raga» (1994) («Городская рага») и «Shepherd’s Symphony — Hirtensymphonie» (1997) («Пастушеская симфония») легки для восприятия и выходят из привычных рамок звучания группы, но не снискали успеха у традиционной слушательской аудитории Popol Vuh.
Последний изданный при жизни Флориана Фрике альбом Popol Vuh — «Messa Di Orfeo» (Месса в честь Орфея; Месса по Орфею) (1999) — представляет собой доработанную в студии концертную запись музыки в стиле эмбиент для художественной выставки и не относится к числу удачных работ проекта.

Группа Popol Vuh прекратила своё существование со смертью Флориана Фрике 29 декабря 2001 года.

Музыканты Алоис Громер и Клаус Визе (последний не считал себя участником коллектива — игра Клауса Визе на студийных записях отсутствует) приобрели известность как сольные исполнители в стиле эмбиент.

Даниэль Фихельшер и вокалистка Рената Науп продолжили творческую карьеру, вернувшись в состав группы Amon Düül II.

Участники последнего студийного состава Popol Vuh — Франк Фидлер и Гвидо Хиеронимус записали совместный альбом в стиле эмбиент «Instant Enlightenment» (2006), а также музыку к видеоролику Франка Фидлера «America (Little Rock Symphony)» (2010).

Творчество Popol Vuh оказало влияние на многих музыкантов, в частности на Мишеля Крету, создателя музыкального проекта Enigma. В данном случае, видимо, речь идёт не о стиле или звучании музыки, а о её настроении.

Факты 

 В семидесятые годы одновременно существовала норвежская группа с таким же названием, не имевшая отношения к проекту Флориана Фрике. Она выпустила два альбома — «Popol Vuh» (1972) и «Quiche Maya» (1973), после чего сменила название на Popol Ace.
 На альбомах группы и в буклетах компакт-дисков не всегда точно отражён состав участников коллектива, принимавших участие в записи того или иного альбома. Клаус Визе обозначен как участник Popol Vuh на альбомах «Hosianna Mantra» и «Seligpreisung» и снимался в видеоролике с композицией «Kyrie», однако в реальности он не исполнял музыку, а обучал Флориана Фрике игре на восточном музыкальном струнном инструменте тампура, звучавшем в композициях на этих альбомах.
 Флориан Фрике путешествовал по Марокко, Ближнему Востоку, Афганистану, Непалу, Греции. Был в Гималаях и в Западном Тибете (Кайлас).
 Композицию Popol Vuh под названием «Nacht der Himmel» исполняли Dead Can Dance во время концертного турне 1994 года.
 Мишель Крету о творчестве группы: «Popol Vuh — величайшие идолы, которые когда-либо у меня были или будут». Флориан Фрике знал об этом отзыве Мишеля Крету и воспринял его положительно.
 Композиция Popol Vuh под названием Through Pain to Heaven из альбома Nosferatu — используется группой Opeth в качестве увертюры к
 концертным выступлениям.

Дискография 
 1970 — Affenstunde
 1972 — In den Gärten Pharaos
 1972 — Hosianna Mantra
 1973 — Seligpreisung
 1975 — Einsjäger & Siebenjäger
 1975 — Das Hohelied Salomos
 1975 — Aguirre
 1976 — Letzte Tage - Letzte Nächte
 1976 — Yoga (запись совместной студийной сессии Флориана Фрике, Ал Громер Хана и индийских музыкантов, не включавшаяся Флорианом Фрике в официальную дискографию Popol Vuh)
 1977 — Herz aus Glas
 1978 — Brüder des Schattens - Söhne des Lichts
 1978 — Nosferatu
 1979 — Die Nacht Der Seele
 1981 — Sei Still, Wisse ICH BIN
 1982 — Fitzcarraldo (сборник, включавший 4 ранее опубликованных композиции группы)
 1983 — Agape Agape — Love Love
 1985 — Spirit of Peace
 1987 — Cobra Verde
 1991 — For You and Me
 1994 — City Raga (Mystic House Mix) (Maxi-single)
 1994 — City Raga
 1997 — Shepherd’s Symphony
 1999 — Messa di Orfeo
 2015 — Kailash (2 CD/1 DVD)

Сборники 
 1981 Tantric Songs — композиции из альбомов Die Nacht der Seele и Brüder des Schattens - Söhne des Lichts
 1988 Gesang der Gesänge
 1991 Florian Fricke — композиции из альбомов Coeur de Verre (с новыми названиями) и Brüder des Schattens - Söhne des Lichts
 1991 The Best Soundtracks from Werner Herzog Films
 1993 Sing, for Song Drives Away the Wolves — ремикшированные и ремастированные композиции из альбомов Coeur de Verre, Seligpreisung, Einsjager & Sebensjager (с новыми названиями) и две новых композиции: «Song of the High Mountains» и «Sweet Repose».
 1994 Movie Music
 1998 Nicht Hoch Im Himmel
 2002 Future Sound Experience (ремиксы в стиле эмбиент)
 2006 70’s Progressive
 2011 Revisited & Remixed (2 CD)

Сольные альбомы Флориана Фрике 
 1983 Die Erde Und Ich sind eins I am one with the Earth (вокальная хоровая музыка; некоммерческое издание; в 2004 г. альбом переиздан на CD тиражом 100 экз.)
 1992 Florian Fricke Plays Mozart (сольный альбом Фрике с программой музыки Моцарта для фортепиано)

Альбомы других групп, созданные при участии Флориана Фрике 
 1972 Zeit — Tangerine Dream
 1973 Bury My Heart at Wounded Knee — Gila

Сольные альбомы участников Popol Vuh 
 2006 Frank Fiedler & Guido Hieronymus «Instant Enlightenment-SoundGobelin for the intellectuals»

Музыкальные видеофильмы Флориана Фрике 
 1995 Kailash (совместно с Франком Фидлером; снят в 1991 г.; музыка из фильма частично вошла на альбомы «City Raga», «Shepherd’s Symphony», «Revisited & Remixed»)
 1996 (снят в 1981 г.) Sei still wisse ICH BIN (Sinai Desert)
 1999 Missa di Orfeo (совместно с Франком Фидлером)

Бутлеги — неофициальные записи концертов и музыки Popol Vuh 
 1973 Live 1973 at Baumberg Kirche Germany
 1975 Popol Vuh and Roberto Cacciapaglia — Live at Università Statale, Milano (Italy), 1975
 2010 Krautrock: Deutschrock. Vol. 2 (1971—1974). Включена неопубликованная официально композиция «Improvisation (Ohne titel)» 1971 года (запись выступления на телевидении).
 2010 Krautrock: Deutschrock. Vol. 4 (1971—1973). Включена неопубликованная официально композиция «Bettina» 1971 года (запись выступления на телевидении).

Ссылки 
 Сайт popolvuh.nl
 Польский сайт: полная дискография, саундклипы, рецензии на альбомы
 Итальянский фэн-сайт: полная дискография и видеография, редкие фотографии
 Сайт popolvuh.it
 Дискография, рецензии на несколько альбомов, ссылки
 Сайт, созданный лейблом SPV в поддержку серии ремастированных альбомов Popol Vuh
 Рецензии на все альбомы группы
 Сайт участника группы Франка Фидлера
 Сайт участника группы Гвидо Хиеронимуса
 Сайт Клауса Визе
 Сайт участника группы Ал Громер Хана
 Энциклопедия краут-рока со статьей о Popol Vuh

Примечания 

Музыкальные коллективы Германии
Группы краут-рока
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1970 году
Группы прогрессивного рока